Pury ist der Familienname folgender Personen:

 Albert de Pury (* 1940), Schweizer Karikaturist
 David de Pury (1709–1786), Schweizer Bankier und Händler in Lissabon
 David de Pury (Diplomat) (1943–2000), Schweizer Diplomat, Ökonom und Unternehmer
 Edmond-Jean de Pury (1845–1911), Schweizer Genre- und Porträtmaler sowie Grafiker
 Edouard de Pourtalès-Pury (1802–1885), Schweizer Landschaftsmaler 
 Jean de Pury (1857–1929), Schweizer Dichter und Historiker
 Jean Pierre Pury (1675–1736), Koloniegründer in South Carolina
 Marianne de Pury (* 1935), Schweizer Intendant und Komponist
 Roland de Pury (1907–1979), Schweizer protestantischer Pfarrer und Widerstandskämpfer
 Simon de Pury (* 1951), Schweizer  Kunstsammler

Pury steht für:
 Pury (Familie), Patrizierfamilie
 Phillips de Pury & Company, ein Auktionshaus in London